Khalid Kasem, een Marokkaans-Nederlandse advocaat
Kasem (taal), een taal gesproken in het noordoosten van Ghana en zuiden van Burkina Faso